Böttcherstraße 6 steht für folgende denkmalgeschützte Bauwerke:
 Böttcherstraße 6 in Bremen, siehe Ludwig Roselius Museum (Roselius-Haus)
 Böttcherstraße 6 (Münden), Pfarrhaus in der Stadt Hann. Münden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Böttcherstraße 6 (Stralsund), ehemaliger Speicher in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Böttcherstraße 6 (Wilhelmshaven), Doppelhaus in der Werftsiedlung Bant, Wilhelmshaven, Niedersachsen